Arge — рід перетинчастокрилих комах родини Argidae.

Види 
 Arge auripennis Konow, 1891
 Arge beckeri (Tournier, 1889)
 Arge berberidis Schrank, 1802
 Arge caucasica Tournier, 1889
 Arge ciliaris (Linnaeus, 1767)
 Arge cyanocrocea (Förster, 1771)
 Arge dimidiata (Fallén, 1808)
 Arge enodis (Linnaeus, 1767)
 Arge frivaldszkyi (Tischbein, 1852)
 Arge fuscipennis (Herrich-Schaeffer, 1833)
 Arge fuscipes (Fallén, 1808)
 Arge gracilicornis (Klug, 1812)
 Arge melanochroa (Gmelin, 1790)
 Arge metallica (Klug, 1834)
 Arge nigripes (Retzius, 1783)
 Arge ochropus (Gmelin in Linnaeus, 1790)
 Arge pagana (Panzer, 1798)
 Arge pallidinervis Gussakovskij, 1935
 Arge pleuritica (Klug, 1834)
 Arge pullata (Zaddach, 1859)
 Arge rustica (Linnaeus, 1758)
 Arge scita (Mocsáry, 1880)
 Arge shawi Liston, 1992
 Arge simulatrix Konow, 1887
 Arge sorbi Schedl & Pschorn-Walcher, 1984
 Arge stecki Benson, 1939
 Arge tergestina (Kriechbaumer, 1876)
 Arge thoracica (Spinola, 1808)
 Arge ustulata (Linnaeus, 1758)

Посилання 
 Biolib 
 Fauna Europaea 

Аргіди
Роди перетинчастокрилих